De knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal 2006 begon met de 16 laatste ploegen.

Wereldkampioenschap voetbal 2006